23-й Кубок Содружества по футболу прошел с 16 января по 25 января 2015 года в Санкт-Петербурге. В турнире приняли участие 12 молодёжных команд (игроки не старше 1994 года рождения).

Участники 
В сентябре 2014 от участия в турнире отказался победитель последнего турнира сборная Украины, в январе 2015 отказались по спортивным причинам сборные Азербайджана, Армении, Грузии и Узбекистана. В кубке дебютировали команда Финляндии, отправившая заявку на участие, и сборная ЮАР, как одна из стран БРИКС, которым были высланы приглашения. По сравнению с предыдущим розыгрышем не играли сборные Москвы и Санкт-Петербурга, вновь приняла участие сборная Туркмении.

Формат турнира 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 12 команд — участниц турнира — были разбиты на три группы (А, В, С), по 4 команды в каждой. Соревнования первого этапа проводились по круговой системе.

На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, а также две команды из трёх, занявших 3-и места по лучшим показателям, разыгрывали места с 1-го по 8-е по системе «плей-офф» до полного распределения мест.

Проигравшие в первом раунде плей-офф участвовали в «утешительном плей-офф» за 5—8 места, не вышедшие из групп команды оспаривали 9—12 места.

Стадионы 
Все игры прошли в СКК «Петербургский».

Групповой этап

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

Группа C

1 тур

2 тур

3 тур

Сравнение команд на третьих местах в группах

Утешительный плей-офф

За 9-12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

За 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Бомбардиры 

5 голов

  Алексей Евсеев (4 пен.)

4 гола

  Дани Хатакка

3 гола

  Абдурасул Рахмонов (1 пен.)
  Мочека Мадиша

2 гола

  Евгений Лебедев
  Александр Янченко
  Ярослав Яроцкий
  Евгений Яблонский (1 пен.)
  Рауан Сариев
  Козубаев Тамирлан
  Умаров Акрам (1 пен.)
  Эдуард Тиденберг
  Повилас Малинаускас
  Алексей Курзенёв
  Джахонгир Эргашев
  Селим Нурмурадов
  Гурбан Аннаев
  Г. Аннакулиев (1 пен.)
  Рауно Саппинен
  Максим Гусев
  Пуле Марайсане

1 гол

  Алексей Теслюк
  Владислав Климович
  Евгений Милевский
  Олег Евдокимов
  Абат Аймбетов
  Рауль Джалилов
  Сагынбаев Бекжан
  Дуйшобеков Бахтияр
  Ахматалиев Мирбек
  Боколеев Абай
  Шадчин Илья
  Никита Иванов
  Рокас Крушнаускас
  Александру Бежан
  Раду Рогак
  Михай Рошка
  Дану Спэтару
  Иван Лакуста
  Андрей Чофу
  Ион Урсу
  Евгений Козлов
  Аяз Гулиев
  Евгений Кирисов
  Патрик Аалтонен
  Юнес Рахими
  Киммо Хови
  Эро Тамминен
  Моштаг Якуби (1 пен.)
  Кристен Саартс
  Роберт Кирсс
  Цепу Дипоку
  Тидису Монамуди
  Хашим Домингу
  Сепелеле Лютхули

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Содружества
 Кубок Содружества на сайте «Sportbox»
 Кубок Содружества на сайте «РФС»
 Кубок Содружества на сайте «MyScore»

Кубок чемпионов Содружества
Январь 2015 года
Европейский футбол в сезоне 2014/2015
Футбол в России в 2015 году
2015 год в Санкт-Петербурге
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге